Обсерватория Карлсруэ - общественная астрономическая обсерватория, созданная в 1959 году на базе гимназии им. Макса Планка в городе Карлсруэ, Баден-Вюртемберг, Германия. С 1979 года управляется Астрономической ассоциацией Карлсруэ.

Астрономы, связанные с обсерваторией 
 :de:Karl Wilhelm Valentiner - инициатор создания обсерватории в 1880 году в Карлсруэ, работал так же в обсерватории :de:Mannheimer Sternwarte
 Dr. Wolfgang Malsch (1900-1986) - с 1947 по 1986 года проводил наблюдения в своей частной обсерватории на крыше дома, которая и была внесена в список Центра малых планет под номером «21». Наблюдал он солнечные пятна, астероиды и кометы. Координаты этой обсерватории: 8° 23' 04,9", 49° 01' 24,1" (WGS84).

История обсерватории 
В 1880 году план Karl Wilhelm Valentiner о переносе из засвеченного места обсерватории Mannheimer в новую обсерваторию Карлсруэ был одобрен Фридрихом I . С 1880 по 1896 года в Карлсруэ временно располагалась обсерватория переехавшая из Mannheimer, а в дальнейшем переехала на гору Хайдельберг и стала обсерваторией Хайдельберг-Кёнигштуль. Обсерватория в Карлсруэ так и не  была построена. Учитель Hildebrandt в 1957 году активно выступал за создание обсерватории при гимназии им. Макса Планка. Именно благодаря его усилиям и появилась данная обсерватория. 11 мая 1959 года обсерватория была создана на базе гимназии им. Макса Планка. С того времени обсерватория является общественной. В 1979 году на базе обсерватории была создана «Астрономическая ассоциация Карлсруэ».

Инструменты обсерватории 
 Исторический рефрактор (D = 150 мм, F = 2800 мм) (создан в 1860 году, передан в 1957 году из обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль, т.к. с 1924 года он стоял без работы)
 Шмидт-Кассегрен (D = 280 мм, F = 2800 мм) (1986 год)

Направления исследований 
 Служба времени - точное время

Адрес обсерватории  
 Обсерватория с 1880 по 1896 года:  - в «Королевском саду» (Prince's Garden (сейчас называется «Nymph Garden behind the Museum of Nature» или «Nymphengarten, hinter dem Naturkundemuseum») - основной инструмент 15-см рефрактор
 Обсерватория с 1946 по 1987 года: , Alt = 128м - частная обсерватория по адресу Gebäude Erzbergerstr, 111.
 Обсерватория с 1959 года:  - см. :de:Max-Planck-Gymnasium (Karlsruhe) - основной инструмент 15-см рефрактор (тот же что и в 1880 - 1896 годах)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница обсерватории гимназии им. Макса Планка
 Geschichte des Refraktors und der Karlsruher Sternwarte
 Kleine Geschichte der Astronomie um den 6" Refraktor der Sternwarte auf dem Max-Planck-Gymnasium in Rüppurr von Wolfgang Büschel

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Observatory Karlsruhe»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Обсерватория Хайдельберг-Кёнигштуль
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Германии
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в Германии
Здания и сооружения Карлсруэ